Charles Butterworth ist der Name folgender Personen:

* Charles Butterworth (Schauspieler) (1896–1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles E. Butterworth (* 1938), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Philosophiehistoriker